Franciaország
Us, település Val-d’Oise megyében

Us, Peter Gabriel angol zenész albuma